

Patronymes 
 Charles Pire est un homme politique belge
 Christian Pire (1930-2000) est un plongeur français.
 Dominique Pire (1910-1969), le père Pire, est un religieux dominicain belge, prix Nobel de la paix
 Jules Pire (1878-1953) est un lieutenant-général de l'armée belge, membre de la Légion belge durant la Seconde Guerre mondiale et commandant de l'Armée secrète à partir de 
 Luc Pire est un éditeur belge, né à Liège
 Pire, une famille d'artistes belges :
 Ernest Ferdinand Pire (1891-1970), est un peintre, photographe et cinéaste belge
 Marcel Pire (1913-1991), est un peintre belge, fils de Ernest Ferdinand Pire
 Ferdinand Pire, (1943-), connu sous le nom de Ferdinand Pire Ferdinand, est un peintre belge, fils de Marcel Pire
 Danaë Pire (1975-), est une artiste peintre belge, fille de Ferdinand Pire
 Isabelle Pire (1968-), connue sous le nom de Isys Kad, est une artiste peintre belge, fille de Ferdinand Pire

Toponyme

avenue Lieutenant-Général Pire, voirie de bruxelloise (Woluwe-Saint-Pierre) en mémoire de Jules Pire.
 avenue Lieutenant-Général Pire, voirie située à Hannut en mémoire de Jules Pire.

Pire, un village de Bosnie-Herzégovine appartenant à la municipalité de Žepče (canton de Zenica-Doboj, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine).

Autre 
 (3228) Pire est un astéroïde.
 Puissance isotrope rayonnée équivalente ou PIRE.

Homonymie de patronyme